Cuvântul ”descent” în limba engleză înseamnă coborăre; origine, descendență.

Descent se poate referi la:

Film
 The Descent, un film horror din 2005
 The Descent Part 2, un sequel din 2009 al filmului din 2005
 Descent (2005 film), un film de televiziune pe Sci-Fi Channel
 Descent (2007 film), un thriller cu Rosario Dawson

Televizione
 "Descent" (Star Trek: The Next Generation), un episod din 2 părți 1993 din Star Trek: The Next Generation
 "Descent" (The Outer Limits), un episod din 1999 din The Outer Limits
 "Descent" (Stargate SG-1), un episod din 2002 din Stargate SG-1
 "Descent", un episod din 2013 din NCIS: Los Angeles

Jocuri
 Descent (joc video), primul joc din seria de la Interplay Entertainment și Parallax Software
 Descent II, sequel pentru Descent
 Descent 3, sequel pentru Descent II
 Descent: FreeSpace – The Great War, un joc pe PC de Volition Inc
 Descent: Journeys in the Dark, un joc din 2005 de Fantasy Flight Games

Literatură
 Descent: An Irresistible Tragicomedy of Everyday Life, un roman din 2004 de Sabrina Broadbent
 The Descent (roman), de Jeff Long
 Descent (revistă), o revistă despre speologie

Muzică
 Descent, un album al formației This Burning Effigy